

Кабирга — село, Амангельдинський район, Костанайська область
 Кабирга — село, Катон-Карагайський район, Східноказахстанська область